Osoby o tym nazwisku:
 Barbara Rodziewicz – polska językoznawczyni
 Brygida Rodziewicz – katolicka duchowna
 Franciszek Rodziewicz – polski wojskowy
 Franciszek Karol Rodziewicz – polski wojskowy
 Jacek Rodziewicz – polski saksofonista i pianista
 Romuald Rodziewicz – polski wojskowy
 Włodzimierz Rodziewicz – polski inżynier